Riu Orlovka
 Orlovka (Lessozàvodski), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Orlovka (Anútxinski), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Orlovka (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Orlovka (Baixkíria), localitat de la República de Baixkíria, a Rússia
 Orlovka (Omsk), localitat de la província d'Omsk, a Rússia
 Orlovka (Mordòvia), localitat de la República de Mordòvia, a Rússia
 Orlovka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Orlovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Orlovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Orlovka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia